Лесна́я — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена к северу от прибрежья реки Чёрная, в 65 км к северу от Пскова и в 18 км к северо-западу от села Серёдка.

Население

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района